Austrotritia är ett släkte av kvalster. Austrotritia ingår i familjen Oribotritiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Austrotritia